Bjødstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bjødstrup (Bregnet Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bregnet Sogn
 Bjødstrup (Gjellerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gjellerup Sogn
 Bjødstrup (Ovsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ovsted Sogn
 Bjødstrup (Tved Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tved Sogn